Нукуало́фа () — столица королевства Тонга. Население — 24 310 человек (2010). Находится на острове Тонгатапу. В Нукуалофе расположен морской порт.

Природные условия 
Нукуалофа расположена на крупнейшем коралловом острове архипелага Тонга — Тонгатапу. Климат в этой местности тропический океанический. Температура воздуха в течение года колеблется от +20 до +26 °C. Сезон дождей длится с декабря по апрель. Осадков выпадает около 1500 мм. Естественная растительность представлена главным образом тропическими лесами, кустарниками и пальмами.

Население, язык, вероисповедание 
Численность населения города — 24 310 человек (2010). В городе проживают в основном тонганцы (96 %). Официальных языка два — тонга и английский. Верующие, главным образом — мормоны.

История развития города 

Первым из европейцев на остров Тонгатапу высадился в 1643 году голландский мореплаватель Абель Тасман. В 1773 и 1777 годах территорию Нукуалофы посетил английский капитан Джеймс Кук. Приблизительно к середине XIX века островные группы Тонга были объединены под властью короля, который в 1900 году подписал с Великобританией договор об установлении протектората над королевством. После отмены протектората в 1970 году страна была провозглашена независимым государством, и Нукуалофа получила статус столицы Тонга.

Культурное значение 
Главной достопримечательностью столицы Тонга является королевский дворец, построенный в 1867 году. В окрестностях города сохранились развалины оборонительных сооружений древних цивилизаций Океании и гробницы древних тонганских аристократов. Город изобилует пляжами. Знаменит множеством видов орхидей, которые растут в черте города.

Примечания 

 
Столицы государств Океании
Населённые пункты Тонги